Manuel García kan syfta på:

Manuel del Pópulo Vicente García (1775-1832) (Manuel García d.ä.) – spansk sångare och operakompositör
Manuel Patricio Rodríguez García (1805-1906) (Manuel García d.y.) – en spansk sångpedagog